A Primeira Divisão do Campeonato Paraibano de Futebol de 2011 foi organizado e dirigido pela Federação Paraibana de Futebol, com início no dia 6 de fevereiro e fim no dia 29 de maio de 2011.

Regulamento 

O Campeonato foi disputado em turno único, dividido em duas fases (classificatória e cruzamento olímpico), cada uma com jogos de ida e de volta.

Ao final da primeira fase, a equipe melhor colocada classificou-se diretamente para a final. Os quatro mais bem classificados sem enfrentam em um cruzamento olímpico (1°X4° e 2°X3°), com jogos de ida e volta, para definir o segundo finalista. Os dois primeiros colocados na primeira fase terão direito de disputar, na segunda fase, a partida de volta em casa. Caso se repita o mesmo time vencedor da primeira fase, ele será declarado automaticamente campeão. Se isso não ocorrer, será realizida uma final também em jogos de ida e volta.

Os dois últimos clubes classificados ao final da primeira fase descenderão à Segunda Divisão de 2012 e os dois primeiros clubes classificados na Segunda Divisão de 2011 ascenderão à Primeira Divisão de 2012. O campeão terá o direito de disputar a Copa do Brasil de 2012.

Critérios de desempate  

Em ordem decrescente:

 Maior nº de vitórias;
 Saldo de gols mais positivo;
 Maior quantidade de gols a favor;
 Maior quantidade de gols fora de casa;
 Confronto direto;
 Menor quantidade de cartões vermelhos;
 Menor quantidade de cartões amarelos;
 Nova partida.

Participantes

Primeira fase

Classificação

Segunda fase

Semifinais.

Primeiros Jogo.

Segundos Jogos.

Premiação

Referências  

Campeonato Paraibano de Futebol
Futebol de 2011 no Brasil